Рампур:

 Рампур — город в одноименном округе штата Индии Уттар-Прадеш.
 Рампур — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.